Röckle ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Röckle (1883–1966), deutscher evangelischer Missionar
 Gerhard Röckle (1933–2022), deutscher lutherischer Theologe